Ethiopian Workers' Party, acronimo inglese del Partito dei Lavoratori d'Etiopia, partito politico etiope.